45-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 30 августа по 6 сентября 2015 года близ французского городка Эглебетт-ле-Лак (деп. Савойя). На чемпионате было разыграно большинство квот для участия в летних Олимпийских играх 2016 года. Лучший результат среди сборных показала Великобритания, завоевавшая 15 медалей разного достоинства. Также на счету британцев наибольшее число, завоёванных олимпийских лицензий (12 из 14).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пара-гребля

Ссылки 

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира во Франции
Академическая гребля
Спорт в департаменте Савойя
2015 год в академической гребле
Август 2015 года
Сентябрь 2015 года